Eberlanzia kan syfta på:

 Eberlanzia (djur) – ett släkte av spindeldjur
 Eberlanzia (växter) – ett släkte av växter